Новотро́ицкое — село в Анивском городском округе Сахалинской области России,
Находится на берегу реки Сусуя, в 35 км от районного центра и в 7 км от областного центра.

История 
До 1945 года принадлежало японскому губернаторству Карафуто и называлось . После передачи Южного Сахалина СССР село 15 октября 1947 года получило современное название (предлагался также вариант Нижне-Троицкое).

Население 

По переписи 2002 года население — 483 человека (242 мужчины, 241 женщина). Преобладающая национальность — русские (88 %).

Примечания 

Населённые пункты Анивского городского округа